William Bridgeman (ok. 1646–1699) – brytyjski polityk, parlamentarzysta z Bramber
 Billy Bridgeman, wł. William Bridgeman (1842–1947) – angielski piłkarz
 William Bridgeman (1864–1935) – brytyjski polityk i arystokrata, minister w kilku rządach, parlamentarzysta z Oswestry
 Bill Bridgeman, wł. William Barton Bridgeman (1916–1968) – amerykański pilot doświadczalny